Аллик ( — «родник») — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Аллик, Август Августович (1920—1962) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Аллик, Пеэтер (1966—2019) — эстонский художник и график.
 Аллик, Хендрик Хансович (1901—1989) — советский государственный и партийный деятель.
 Аллик, Юри (род. 1949) — эстонский психолог.
 Аллик, Яак Хендрикович (род. 1946) —  эстонский театральный и политический деятель.

См. также 
 Аллика